Strobilurus — рід грибів родини Physalacriaceae. Назва вперше опублікована 1962 року.

Класифікація 
Згідно з базою MycoBank до роду Strobilurus відносять 16 офіційно визнаних видів:

Примітки

Джерела 
 Singer, R. 1962. New genera of fungi. VIII. Persoonia. 2(3):407-415 - P.409

Роди грибів
Агарикоміцети